Lestrade ist der Familienname folgender Personen:

 Didier Lestrade (* 1958), französischer Autor, Journalist und LGBT-Aktivist
 Jean-Xavier de Lestrade (* 1963), französischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent